Кубок Кремля 2002 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии международной серии ATP для мужчин и 1-й категории WTA для женщин.

Турнир традиционно проводился на закрытых хардовых кортах в московском спорткомплексе «Олимпийский». Мужской турнир проводился в 13-й раз, женский — в 7-й.

Соревнования прошли с 30 сентября по 6 октября.

Прошлогодние победители:
 мужской одиночный разряд —  Евгений Кафельников
 женский одиночный разряд —  Елена Докич
 мужской парный разряд —  Максим Мирный /  Сэндон Столл
 женский парный разряд —  Мартина Хингис /  Анна Курникова

Соревнования

Мужчины

Одиночный разряд 

 Поль-Анри Матьё обыграл  Шенга Схалкена со счётом 4-6, 6-2, 6-0.
 Матьё выигрывает свой дебютный титул на соревнованиях подобного уровня.

Парный разряд 

 Роджер Федерер /  Максим Мирный обыграли  Джошуа Игла /  Сэндона Стоулла со счётом 6-4, 7-6(0).
 Федерер выигрывает свой третий титул в году и 4й за карьеру.
 Мирный выигрывает свой 3й титул в году и 13й за карьеру.

Женщины

Одиночный разряд 

 Магдалена Малеева обыграла  Линдсей Дэвенпорт со счётом 5-7, 6-3, 7-6(4).
 Малеева выигрывает свой 2й титул в году и 10й за карьеру.

Парный разряд 

 Елена Дементьева /  Жанетт Гусарова обыграли  Елену Докич /  Надежду Петрову со счётом 2-6, 6-3, 7-6(7).
 Дементьева выигрывает свой 3й титул на соревнованиях WTA.
 Гусарова выигрывает свой 4й титул в сезоне и 12й за карьеру.

См. также 
 Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по теннису 2002

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Россия
Теннис
Теннис
Сентябрь 2002 года
Октябрь 2002 года
2002